Palestinasgatan(arabiska:شارع فلسطين) är en gata i distriktet Rusafa i Bagdad.

Källor 
U.S. Soldiers Kill 2 Iraqis After Bomb Explodes Near Convoy by Edward Wong. Published: January 12, 2004
"In years gone by, Palestine Street was the site of one of the biggest celebrations of Baath party control." Baghdad not in party mood By Jonny Dymond. BBC News 18 July 2003
Baghdad streets

Gator i Bagdad